Ivan Bradarić (svećenik)
Ivan Bradarić (nogometaš)